Villa El Carmen (Tarija), een plaats in het Boliviaanse departement Tarija
Villa El Carmen (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Managua